Tarqui steht für:

in Ecuador:
 Tarqui (Azuay), eine Ortschaft und eine Parroquia rural im Kanton Cuenca, Provinz Azuay, Ecuador
 Tarqui (Manta), Stadtteil von Manta und Parroquia urbana im Kanton Manta in der Provinz Manabí
 Tarqui (Pastaza), eine Ortschaft und eine Parroquia rural im Kanton Pastaza, Provinz Pastaza, Ecuador
 Tarqui (Guayaquil), eine Parroquia urbana im Kanton Guayaquil, Provinz Guayas, Ecuador
 eine Parroquia urbana im Kanton Manta, Provinz Manabí, Ecuador
 Río Tarqui, einen Fluss in Ecuador

in Kolumbien:
 Tarqui (Kolumbien), Stadt im Departamento del Huila

Tarqui steht außerdem für:
 Tania Pariona Tarqui (* 1984), peruanische Quechua-Aktivistin, Menschenrechtlerin, Frauenrechtlerin und Politikerin

Siehe auch:
 Schlacht am Fluss Tarqui (Batalla del Portete de Tarqui), am 27. Februar 1829 zwischen Ecuador und Peru